

Actinium

Argent

Aluminium

Américium

Argon

Arsenic

Astate

Or

Abréviations

Notes et références

Articles connexes 
Liste de minéraux
Liste de substances actives de produits phytosanitaires
Liste de substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisées par l'Union européenne
Liste de substances actives de produits phytopharmaceutiques interdites par l'Union européenne

Liens externes 
ATSDR
Chemical Land
NIST Chemistry WebBook
Compendium of Pesticide Common Names
Webelements
Oxford University MSDS
Handbook of Chemistry & Physics

Bibliographie 
 
 Nouveau Traité de Chimie Minérale, Paul Pascal, 1963, Masson

Liste en rapport avec la chimie
Nomenclature chimique
Composé inorganique